Le sigle WLM peut signifier :
 En astronomie :
 Galaxie de Wolf-Lundmark-Melotte, une galaxie du Groupe local, la banlieue proche de la Voie lactée
 En informatique
 Windows Live Messenger, le successeur de MSN Messenger;
 Windows Live Mail, remplaçant de Hotmail durant quelque temps, puis renommé Windows Live Hotmail
 Workload Manager, un sous système z/OS.
 Wiki Loves Monuments, un concours photographique international entourant les biens classés historiques.